Александр Суслов:
 Суслов, Александр Алексеевич (1807—1877) — российский генерал, участник покорения Кавказа.
 Суслов, Александр Андреевич (1906—1982) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 
 Суслов, Александр Иванович (1950—2015) — советский и российский тренер (биатлон), заслуженный тренер России.
 Суслов, Александр Павлович (род. 1925) — советский снайпер, кавалер ордена Славы.